Прва лига Србије у сезони 2014/15. је девето такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

У сезони 2013/14. је из лиге испало 4 најлошије пласираних тимова, а то су: зајечарски Тимок, Долина из Падине, земунски Телеоптик и Смедерево, а у лигу су се пласирала четири нова клуба: Колубара као победник Српске лиге Београд, Бачка из Бачке Паланке као победник Српске лиге Војводина, шабачка Мачва као победник Српске лиге Запад и Моравац Орион из Мрштана као победник Српске лиге Исток. Из Суперлиге Србије су испали ивањички Јавор Матис и ужичка Слобода Поинт, а у виши ранг такмичења су прешли лучанска Младост и чачански Борац.

Од ове сезоне играо се и бараж у коме се трећепласирани тим Прве лиге Србије, Металац из Горњег Милановца, за виши ранг надметао у два меча са четрнаестопласираном екипом Суперлиге Радом из Београда. У првом мечу одиграном 1. јуна у Горњем Милановцу ова два тима су играла без голова. Првобитни реванш меч баража играо се 4. јуна, али је прекинут у 49. минуту након баченог сузавца са трибина при резултату 1:0 за Рад. Утакмица је поништена и заказано је одигравање новог сусрета за 12. јун. Међутим, екипа из Горњег Милановца одбила је да се појави на њему. Меч је регистрован службеним резултатом (3:0) у корист Рада који је тако задржао суперлигашки статус, док се Металац и ове сезоне такмичити у Првој лиги Србије уз три одузета бода. Металац је уложио жалбе на ову одлуку и средином сезоне враћени су му одузети бодови.

На крају сезоне, у виши ранг такмичења (Суперлигу) пласираће се прва два тима, а поред тога ће се играти и бараж меч за опстанак/улазак у Суперлигу који ће одиграти четрнаестопласирани тим Суперлиге са трећепласираним тимом Прве лиге Србије. Из лиге ће испасти 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу ће се пласирати два најгорепласирана тима Суперлиге и победници Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2014/15

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 1 Поражен у баражу за опстанак у Суперлиги Србије.

 2 Победник баража за пласман у Суперлигу Србије.

Легенда:

Бараж за пласман у Суперлигу

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - prvaligasrbije.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2014/15.